Кузяково — татарские деревни в Башкортостане и Татарстане:

 Кузяково — деревня, входящая в Сармановский район, Республика Татарстан
 Старокузяково или Кузяково — деревня в Ишлинском сельсовете Аургазинского района Башкортостана.